Gummo steht für:

 Gummo, Film des US-amerikanischen Regisseurs Harmony Korine
 Gummo (Lied), Lied des US-amerikanischen Rappers 6ix9ine
 Gummo Marx, US-amerikanischer Schauspieler